Ohm steht für:
 Ohm, Einheit für den elektrischen Widerstand
 Ohm (Fluss), Nebenfluss der Lahn in Hessen, Deutschland
 Ohm (Flüssigkeitsmaß), Volumeneinheit
 Ohm (Mondkrater)
 Ohm, Bremswiderstand, siehe Bremswiderstand (Bergsport) #Geräte mit dynamischer Bremswirkung
 (24750) Ohm, Asteroid des Hauptgürtels
 Akustisches Ohm, Einheit der Akustischen Impedanz
 Mechanisches Ohm, Einheit der Mechanischen Impedanz
 Kalorisches Ohm, Einheit des Wärmewiderstands
 Ohm, Kurzform von Oheim, Onkel mütterlicherseits

Ohm ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Ohm-Januschowsky (1855–1917), österreichischer Lehrer und Dialektschriftsteller
 Annaliese Ohm (1920–2003), deutsche Kunsthistorikerin
 August Ohm (* 1943), deutscher Maler und Zeichner
 Bernd Ohm (* 1965), deutscher Drehbuchautor, Übersetzer und Übersetzungslektor
 Christian Ohm (1580–1638), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edgar Ohm (1928–2003), deutscher Maler
 Ferdinand Ohm (1826–1872), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gabriele Hiller-Ohm (* 1953), deutsche Politikerin (SPD), MdB

 Jens-Rainer Ohm (* 1956), deutscher Nachrichtentechniker 
 Johann Peter Ohm, deutscher Werfteigner, siehe Werft J. Ohm
 Jörg Ohm (1944–2020), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Ohm, deutscher Werfteigner, siehe Werft J. Ohm
 Liza Ohm, deutsche Synchronsprecherin und Sängerin
 Lotte Ohm (* 1975), deutsche Schauspielerin
 lotte ohm., Pseudonym von Vincent Wilkie (* 1969), britischer Musiker
 Martin Ohm (1792–1872), deutscher Mathematiker
 Martin Ohm (Politiker) († 1955), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln
 Oskar Ohm, deutscher Fußballspieler
 Rahel Ohm (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Rune Ohm (* 1980), dänischer Handballspieler
 Tatjana Ohm (* 1969), deutsch-bosnische Fernsehmoderatorin
 Thomas Ohm (1892–1962), deutscher Benediktinerpater, Theologe und Missionswissenschaftler
 Udo Ohm (* 1959), deutscher Fachdidaktiker
 Walter Ohm (1915–1997), deutscher Hörspiel- und Theaterregisseur
 Walter Ohm (General) (* 1958), deutscher Brigadegeneral
 Werner Ohm (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Ohm (1905–1965), deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer und Architekt

OHM steht für:
 OHM (Band) (auch OHM:), Band, siehe Chris Poland #2000er
 Organisatie Hindoe Media, Rundfunksender in den Niederlanden

Siehe auch:
 Ohm Krüger
 Om, heilige Silbe und Mantra

Abkürzung